Ferula linkii är en flockblommig växtart som beskrevs av Philip Barker Webb och Sabin Berthelot. Ferula linkii ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stinkflokesläktet
linkii